Indianapolis 500 2015 je bila devetindevetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 24. maja 2015. Svojo drugo zmago na dirki je dosegel Juan Pablo Montoya s povprečno hitrostjo 259,653 km/h.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 Uradni rezultati 

2015 v športu
2015